Обезьяна-убийца () — американский фантастический фильм 1953 года, режиссёр Спенсер Гордон Беннет
 Обезьяна-убийца () — американский фильм ужасов 1988 года, режиссёр Джордж А. Ромеро
 Обезьяна-убийца () — таиландский фильм ужасов 2007 года, режиссёр Роберт Янг